

Vaisseaux de lignes et cuirassés 
Cinq navires importants de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Thunderer ainsi que deux navires resté à l'état de projet ou renommé avant leur lancement :
Le  est un vaisseau de 74 canons lancés en 1760 et qui fait naufrage en 1780.
Le  est un vaisseau de 74 canons lancés en 1783, qui participe au combat de Prairial et à la bataille de Trafalgar avant d'être démoli en 1814.
Un vaisseau de 74 canons appelé HMS Thunderer est renommé  en 1817, un an avant son lancement.
Le  est un vaisseau de second rang armé de 84 canons, lancé en 1831. Après avoir combattu en Syrie en 1840, il sert de navire-cible à partir de 1863, est renommé HMS Nettle en 1870 et finalement vendu en 1901.
Le  est un cuirassé à coque de fer de classe Devastation lancé en 1872 et vendu en 1909.
Le  est un cuirassé de classe Orion lancé en 1911, qui participe à la bataille du Jutland et est démoli en 1927.
Un cuirassé de la classe Lion nommé HMS Thunderer est programmé en 1939, mais sa construction est suspendue en 1942 et définitivement annulée deux ans plus tard.

Autres 
Le , cis à Keyham puis Manadon porte de 1946 à 1995 le nom de HMS Thunderer.

Sources et références